Order Odrodzenia Polski
 Oddziałowa Organizacja Partyjna PZPR (zob. Podstawowa Organizacja Partyjna)
 Programowanie obiektowe (Object Oriented Programming)
 Organizacja Ogrodów Polskich